Гиша́р () — французская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Гишар, Даниель (род. 1948) — французский певец и актёр.
 Гишар, Жоффруа (1867—1940) — предприниматель, основатель сети магазинов Casino и футбольного клуба «Сент-Этьен».
 Гишар, Клеманс (более известна под фамилией Поэзи; род. 1982) — французская актриса и модель.
 Гишар, Луи-Мари (1760—1832) — французский скульптор, академик Санкт-Петербургской Академии художеств.
 Гишар, Полин (род. 1988) — французская шахматистка, гроссмейстер (2011) среди женщин.

Прочее 
 Жоффруа Гишар — футбольный стадион в Сент-Этьене.
 Плас Гишар — Бурс дю Травай — станция метро в Лионе.